Saint Élie ou saint Elie (sans accent) désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Personnage biblique
 Élie (), dit « le Tesbite », prophète majeur de l'Ancien Testament ; célébré le 20 juillet.

Saints des Églises catholiques et orthodoxes
 Élie († 305), ou Eunuche, jardinier en Égypte, martyrisé ; célébré localement le 23 janvier. 
 Élie de Césarée († 312]), avec Jérémie, Samuel et Daniel, décapités à Césarée de Palestine sous Maximin Daïa ; célébrés le 16 février.
 Arès, Élie et Probos († 308), martyrs à Ascalon sous l'empereur Galère ; célébrés le 14 ou le 19 décembre. 
  Élie Ier de Jérusalem († 518), patriarche de Jérusalem.
  Élie de Cordoue († 856), ou Élias, avec Paul et Isidore, martyrs à Cordoue ; célébrés localement le 17 avril. 
 Élie d'Enna († 903), natif d'Enna en Sicile, esclave des Sarrasins en Afrique du Nord, puis moine au Sinaï et en Calabre, thaumaturge du monachisme italo-grec ; célébré le 17 août.
  (le spéléote = le troglodyte, † 960), moine basilien et anachorète calabrais.  
 Élie Chavchavadze (°1837 - †1907), dit « le Juste », né à Kvareli, écrivain et homme politique géorgien, martyr assassiné ; célébré le 20 juillet.

Saints et bienheureux des Églises catholiques
 Élie de Bourdeilles (° 1413 - †1484), bienheureux, évêque de Périgueux puis archevêque de Tours, puis cardinal et confesseur du roi Louis XI ; célébré le 5 juillet. 
 Frère Elie, (°1750 - †1794), nom de religion d'Augustin-Joseph Desgardin, bienheureux, religieux cistercien martyr sous la Révolution française ; célébré le 6 juillet.
 Élie de Saint Clément (° 1901 - †1927), née Teodora Fracasso, bienheureuse, religieuse carmélite italienne, née et décédée à Bari.

Saints des Églises orthodoxes
 Élie Ardounis († 1686), mort par le feu à Calamas au Péloponnèse, martyrisé par les musulmans ; célébré le 31 janvier.

Écrivains religieux
 Élie d'Anbar (début du ), évêque et théologien de l'Église d'Orient.
 Élie de Nisibe (975-1046), évêque, théologien et historien de l'Église d'Orient.

Références

Homonymie de saints chrétiens